Il principe e il povero – romanzo del 1881 di Mark Twain
Il principe e il povero (The Prince and the Pauper) –  film del 1909 diretto da J. Searle Dawley
The Prince and the Pauper –  film del 1915 diretto da Hugh Ford e Edwin S. Porter
Il principe e il povero (The Prince and the Pauper) –  film del 1937 diretto da William Dieterle e William Keighley
Il principe e il povero (The Prince and the Pauper; titolo originale alternativo: Crossed Swords) –  film del 1977 diretto da Richard Fleischer del 1977
Il principe e il povero – cortometraggio animato Disney del 1990
The Prince and the Pauper – miniserie televisiva del 1996
Il principe e il povero – film TV del 2000
Il principe e il povero – film del 2007 con Dylan e Cole Sprouse

 Il principe e il povero – album di Tony Colombo del 2011